Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Doha.

Faits marquants 
 Rafael Nadal bat au  Lukáš Rosol, qui l'avait vaincu au  du tournoi de Wimbledon 2012. Après cette victoire, il ne reste que 2 joueurs encore en activité à avoir un ratio victoires/défaites positif sur Nadal : Nikolay Davydenko et Chris Guccione.
 On note le beau parcours de l'Allemand Peter Gojowczyk qui sort des qualifications et atteint les demi-finales après avoir éliminé son compatriote Philipp Kohlschreiber ( mondial) et qui parvient à gagner le premier set lors de sa demi-finale face à Rafael Nadal.
 Rafael Nadal remporte le tournoi en simple face à Gaël Monfils, qui l'avait battu à Doha en 2009 et 2012. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Français en 11 confrontations. C'est la première fois que Rafael Nadal remporte le  de la saison.
 En double, la paire Tomáš Berdych - Jan Hájek s'impose en finale face à Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour Berdych et du  pour Hájek.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Doha
Sport au Qatar en 2014
Tennis en décembre 2013
Tennis en janvier 2014